Indestructible  peut désigner :

Musique
 Indestructible, album d'Art Blakey, sorti en 1966.
 Indestructible, album de la chanteuse française Véronique Sanson, sorti en 1998 ;
 Indestructible, album du groupe punk américain Rancid, sorti en 2003 ;
 Indestructible, album du groupe américain Disturbed, sorti en 2008 ;

Fiction
 Indestructible (Unstoppable), téléfilm américain de David Carson, diffusé en 2004 ;
 M. Indestructible (de son vrai nom Robert Parr), personnage fictif du film d'animation Les Indestructibles, sorti en 2004.